Упаковка:
 Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья.
 «Упаковка» — рассказ Курта Воннегута, часть сборника «Табакерка из Багомбо».
 Задачи упаковки — задачи размещения внутри данной фигуры нескольких фигур, не имеющих общих точек, кроме, возможно, граничных:
 Упаковка шаров

См. также 
 Укладка